«Время женщин» — название нескольких произведений литературы и искусства:

 «Время женщин (роман)» — роман Елены Чижовой, лауреат премии Русский Букер (2009).
 «Время женщин (фильм)» — российский киноальманах 2018 года, состоящий из трёх новелл: «Мира» (Андрей Троицкий), «Русская смерть» (Владимир Мирзоев) и «Верка-фуэте» (Инна Щербань).